Le qualificazioni del singolare femminile del Kremlin Cup 2008 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Kremlin Cup  2008 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Katarina Srebotnik (Qualificata)
 Francesca Schiavone (Qualificata)
 Sara Errani (Qualificata)
 Carla Suárez Navarro (primo turno)

 Kateryna Bondarenko (primo turno)
 Petra Kvitová (primo turno)
 Marija Korytceva (ultimo turno)
 Karin Knapp (secondo turno)

Qualificati 

 Katarina Srebotnik
 Francesca Schiavone

 Sara Errani
 Anna Lapuščenkova

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Kremlin Cup 2008
WTA Tour 2008